Фелисијано и Марк Лопез су освојили турнир. У финалу су савладали браћу Боба и Мајка Брајана са 6:4, 6:7(6:8), 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту protennislive.com

Отворено првенство Француске у тенису 2016.
Отворено првенство Француске у тенису – мушки парови